Слободчиковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область
 Слободчиковское сельское поселение — входит в Ленский район

Омская область
 Слободчиковское сельское поселение — входит в Усть-Ишимский район

Тюменская область
 Слободчиковское сельское поселение — входит в Аромашевский район